Boé, comune della Francia nel dipartimento del Lot e Garonna
Boé, settore della Guinea-Bissau nella regione di Gabú